La cinta daziaria è un perimetro murario di un centro urbano entro il quale, un tempo, l'ingresso di determinate merci era soggetto al pagamento del dazio.

Le mura erano aperte solo in corrispondenza delle grandi vie di comunicazione, per permettere il passaggio delle persone e delle merci.

Intorno alle cinte nacquero anche varie industrie: l'uso della innovativa energia elettrica, al posto della tradizionale forza motrice dell'acqua, permetteva di scegliere dove insediare gli stabilimenti, che per ragioni economiche si stabilivano fuori città per non pagare dazi, ma sufficientemente vicino da averne comodità commerciale.

Voci correlate
Mura Leopoldine
Cinta daziaria di Parigi
Cinta daziaria di Torino

Storia dell'urbanistica